Candelaria bezeichnet folgende Municipios:

in El Salvador:
 Candelaria (El Salvador)

in Kolumbien:
 Candelaria (Atlántico)
 Candelaria (Valle del Cauca)

in Mexiko:
 Municipio Candelaria (Campeche)
 Municipio Candelaria (Chiapas)

in Spanien:
 Candelaria (Teneriffa)

in Venezuela:
 Municipio Candelaria (Trujillo)

Siehe auch:
 Candelaria